Кубок Белоруссии по футболу 2017/2018 — 27-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч впервые в истории прошёл в Могилёве на поле стадиона «Спартак».

Обладателем Кубка 3-й раз в своей истории и 2-й раз подряд (впервые в истории розыгрыша кубка) стало «Динамо-Брест» и получило право сыграть с чемпионом Беларуси сезона 2018 года в поединке за Суперкубок Беларуси 2019 года, а также получило право участия во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2018/19.

Формат 
Турнир стартует со стадии 1 квалификационного раунда. В этом, а также во 2-м раунде и в 1/16 финала хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Матчи до стадии 1/8 финала (включительно) проводятся в сезоне 2017, 1/4 и более поздние — в сезоне 2018.

Финал турнира состоит из одного матча и играется на нейтральном поле.

Победитель соревнования автоматически участвует в розыгрыше Лиги Европы сезона 2018/2019 со 2-го квалификационного раунда.

Участники турнира

Представительство участников

Клубы-участники 
Данные клубы принимают участие в турнире:

Отборочные стадии

Первый квалификационный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 4 победителя областных первенств (Коллективов Физической Культуры - КФК);
 4 клуба Второй Лиги (Д3).
6 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 17 мая 2017 года.

Результаты матчей данной стадии.

Второй квалификационный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 4 победителя 1-го квалификационного раунда;
 2 победителя областных первенств (Коллективов Физической Культуры - КФК);
 10 клубов Второй Лиги (Д3);
 16 клубов Первой Лиги (Д2).
22 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 14 июня 2017 года.

Результаты матчей данной стадии.

Финальный этап

Сетка турнира

1/16 финала 
На этой стадии приняли участие:
 16 победителей 2-го квалификационного раунда;
 16 клубов Высшей Лиги (Д1). 
15 июня прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 5-9 июля 2017 года.

Результаты матчей данной стадии.

1/8 финала 
10 июля прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 22-23 июля 2017 года.

Результаты матчей данной стадии.

1/4 финала 
28 июля прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

На этом этапе сильнейшие определены по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоялись 11-18 марта 2018 года.

* - могилевчане прошли в следующий этап за счёт гола на выезде.

Результаты матчей данной стадии.

1/2 финала 
19 марта прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

На этом этапе сильнейшие определялись по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоялись 18 апреля и 2 мая 2018 года.

Результаты матчей данной стадии.

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 27-й Кубок Беларуси (2017/2018)

Белоруссия
2017/2018